Чжао () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Чжао Бін — останній імператор династії Сун
 Чжао Гоу — 10-й імператор династії Сун
 Чжао Дунь — 12-й імператор династії Сун
 Чжао І — поет, теоретик літератури, історик, державний службовець часів династії Цін
 Чжао Жугуа — географ та державний службовець часів династії Сун
 Чжао Жуйжуй — волейболістка, олімпійська чемпіонка
 Чжао Ко — 13-й імператор династії Сун
 Чжао Куан'ї — 2-й імператор династії Сун
 Чжао Куан'їнь — засновник і 1-й імператор династії Сун
 Чжао Менфу — державний діяч, поет, художник і каліграф часів династії Юань
 Чжао Менцзянь — художник і державний службовець часів Південної Сун
 Чжао Пучу — релігійний і державний діяч
 Чжао Сюе — шахістка
 Чжао Сюй — 6-й імператор династії Сун
 Чжао Сюй — 7-й імператор династії Сун
 Чжао Сянь — 16-й імператор династії Сун
 Чжао Хен — 3-й імператор династії Сун
 Чжао Хунбо — фігурист, олімпійський медаліст
 Чжао Цзиян — державний і політичний діяч КНР
 Чжао Цзі — 8-й імператор династії Сун
 Чжао Цзін — плавчиня, олімпійська медалістка
 Чжао Ці — 15-й імператор династії Сун
 Чжао Цзюнь — шахіст
 Чжао Цзюньчже — футболіст, гравець національної збірної
 Чжао Чжень — 4-й імператор династії Сун
 Чжао Чжіцянь — художник і каліграф часів династії Цін
 Чжао Шаша — борчиня вільного стилю
 Чжао Шень — 11-й імператор династії Сун
 Чжао Ші — 17-й імператор династії Сун
 Чжао Шу — 5-й імператор династії Сун
 Чжао Шуай — тхеквондист, олімпійський чемпіон
 Чжао Юн — художник часів династії Юань
 Чжао Юнь — військовик і державний діяч періоду Саньґо
 Чжао Юнь — 14-й імператор династії Сун
 Чжао Юньлей — бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка
 Чжао Юцінь — астроном часів династії Юань